Князь Иван Иванович Елецкий — московский дворянин и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича и Фёдора Ивановича. Рюрикович в XXI колене.

Сын князя и воеводы Ивана Ивановича Елецкого по прозванию Селезень.

Биография 
Новгородец из Бутковского погоста, служил по дворовому спуску в 3-й статье (1550). Пожалован московским дворянином (1550). При походе войск из под Выборга, оставлен первым воеводой в Кореле (1556). Воевода в Ракоборе (1563-1565). Воевода в Ругодиве (1570-1571). Находился в Леноварде, откуда посылал от себя сеунча к Государю (1578-1579). Местничал с князем Иваном Григорьевичем Вяземским (1592).

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 Древняя Российская вивлиофика. Т. VIII, XIII и XIV.
 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Елецкий Иван Иванович. стр. 513-514.

Воеводы
Дворяне московские
Полковые воеводы
Иван Иванович
Воеводы Нарвы